Isla Bruce puede ser:

 La Isla Bruce localizada en el canal Ballenero en el sur de Chile.
 La isla Bruce ubicada en la Tierra de Francisco José en Rusia.